Leal steht für:
 Leal, deutscher Name von Lihula, Stadt in Estland

Leal ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Leal da Silva (* 1996), brasilianische Fußballspielerin
 Aloysio José Leal Penna (1933–2012), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Botucatu
 Álvaro Menéndez Leal (1931–2000), salvadorianischer Lyriker, Dramatiker und Journalist
 Amparo Soler Leal († 2013), spanische Schauspielerin
 Ana Maria Leal-Zanchet (* 1966), brasilianische Zoologin
 Braulio Leal (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Leal (* 1969), Schweizer Schauspieler und Rapper
 Cláudio Ibrahim Vaz Leal (* 1964), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Branco (Fußballspieler)
 Daniel Alsina Leal (* 1988), spanischer Schachspieler
 Dennis Leal (* 1994), schwedischer Leichtathlet
 Eduardo Porfirio Patiño Leal (* 1949), mexikanischer Priester, Bischof von Córdoba
 Eugenio Leal (* 1953), spanischer Fußballspieler
 Eusebio Leal (1942–2020), kubanischer Historiker

 Filipa Leal (* 1979), portugiesische Journalistin, Lyrikerin, Drehbuchautorin und Moderatorin
 Francisco Leal († 2013), mexikanischer Boxer
 Gary Leal (* 1943), US-amerikanischer Ingenieur
 Hugo Leal (* 1980), portugiesischer Fußballspieler
 Ivonne Leal (* 1966), kubanische Speerwerferin
 John L. Leal (1858–1914), US-amerikanischer Arzt
 Jorge Edgard Léal (1921–2017), argentinischer Brigadegeneral
 José Leal (* 1965), portugiesischer Fußballspieler
 Juan de Valdés Leal (1622–1690), spanischer Maler und Bildhauer
 Juan Fernando Leal (* 1980), kolumbianischer Fußballspieler
 Julian Leal (* 1990), kolumbianischer Automobilrennfahrer
 Luís Leal (* 1987), portugiesisch-são-toméischer Fußballspieler

 Milagros Leal Vázquez (1902–1975), spanische Schauspielerin
 Milton Leal (* 1982), guatemaltekischer Fußballspieler
 Paulo d’Eça Leal (1901–1977), portugiesischer Fechter

 Ramiro Leal, US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Raul Leal (1886–1964), portugiesischer Schriftsteller, Okkultist und Rechtsanwalt
 Rayssa Leal (* 2008), brasilianische Skateboarderin 
 Ruy Rendón Leal (* 1953), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Hermosillo
 Sergio Leal (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
 Sharon Leal (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Verónica Leal (* 1977), mexikanische Radsportlerin

LEAL steht als Abkürzung für:
 Aeropuerto de Alicante, internationaler Verkehrsflughafen in Spanien (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Léal Bluff, Felsenkliff auf der Vega-Insel, Antarktika

Abkürzung